Ciara: The Evolution () — второй студийный альбом американской певицы Сиары, выпущенный 5 декабря 2006 года на лейбле LaFace Records.

История создания 
Согласно словам Сиары, название альбома «означает гораздо больше, чем просто мой личный рост карьеры — это об эволюции музыки, эволюции танца, эволюции моды».

Промо 
В феврале 2006 года Сиара отправилась в турне The Evolution Tour. В рамках тура певица представила песни с нового альбома и исполнила прошлые хиты.

Отзывы критиков 
Ciara: The Evolution получил смешанные и положительные отзывы от большинства музыкальных критиков.

Коммерческий успех 
Ciara: The Evolution дебютировал под #1 в американских чартах Billboard 200 и Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums с продажами более чем 338,000 копий.

Список композиций 

Примечания
 «That's Right» содержит семплы из песни «Fix It in the Mix», написанной Тони Батлером и исполненной Pretty Tony, и песни «Jam the Box», написанной Тони Батлером и Шерман Нили и исполненной Pretty Tony.
 «C.R.U.S.H.» содержит часть композиции «122 BPM», написанной Ларри Линном.
 «Make It Last Forever» содержит семпл из песни «Think (About It)», написанной Джеймсом Брауном и исполненной Лин Коллинс, а также часть композиции «It Takes Two», написанной Джеймсом Брауном и Робертом Гиньярдом.
 «Do It» содержит семплы из песни «You Really Got Me», написанной Рэймондом Дэвисом и исполненной The Kinks, и песни «Push It», написанной Херби Азор и Рэймондом Дэвисом и исполненной Salt-N-Pepa.

Над альбомом работали

Чарты и сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы Сиары
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы LaFace Records